

Francia 
 Hatten – comune del dipartimento del Basso Reno (Alsazia)

Germania 
 Hatten – comune del circondario di Oldenburg (Bassa Sassonia)